Il singolare del torneo di tennis Open Castilla y León 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sergi Bruguera che ha battuto in finale Jan Siemerink che si è ritirato sul punteggio di 7-5, 3-6, 0-1.

Teste di serie 

 Rainer Schüttler (quarti di finale)
 Alberto Berasategui (secondo turno)
 Julián Alonso (primo turno)
 Jan Siemerink (finale)

 John van Lottum (primo turno)
 Michail Južnyj (secondo turno)
 Kevin Kim (primo turno)
 Wayne Black (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Castilla y León 2000